Türkenbach ist ein geographischer Name in Bayern:

Ort:
 Türkenbach (Wurmannsquick), Einöde von Markt Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Gewässer:
 Türkenbach (Inn), linker Zufluss des Inns bei Haunreit, Gemeinde Stammham, Landkreis Altötting
 Türkenbach (Lech), linker Zufluss des Lechs bei Dessau, Gemeinde Burggen, Landkreis Weilheim-Schongau